Азуле́ () — французская транскрипция сефардской фамилии Азулай.

 Азуле, Венсан (род. 1972) — французский историк.
 Азуле, Жан-Люк (род. 1947) — французский продюсер и сценарист.
 Азуле, Одри (род. 1972) — французский политик.

См. также 
 Азулай